Stampede е единадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Албумът достига 18-о място в швейцарския чарт.

Състав 
 Фернандо фон Арб – бас
 Тони Кастел – китара
 Мани Маурър – китара
 Петер Танер – вокали
 Петер Хаас – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1990 година